

Patronymes 
 Barry Diller (1942-), producteur américain ; 
 Burgoyne Diller (1906-1965), artiste peintre américain ;  
 Elizabeth Diller (1954-), architecte américaine ; 
 Phyllis Diller (1917-), actrice américaine.

Toponymes 
 Le mont Diller, sommet de Californie.